Ciad poate fi:

 Ciad, țară situată în centrul Africii
 Lacul Ciad, lac situat în centrul Africii